Langlois o L'Anglois o similar puede hacer referencia a:

Personas y personajes 
 Charles Victor Langlois (1863-1929), historiador francés.
 Henri Langlois (1914-1977), pionero de la conservación y restauración de films.
 Simone Langlois (1936-), cantante francesa.
 José Miguel Ibáñez Langlois (1936-), sacerdote del Opus Dei, poeta, teólogo y crítico literario chileno, conocido por su seudónimo: Ignacio Valente.
 Chibly Langlois (1958-), prelado haitiano.
 Patrick Langlois, fotógrafo y periodista musical.

Distinciones 
 Premio Henri-Langlois o Prix Henri-Langlois, distinción que premia trabajos y aportes en relación con la conservación y restauración de films.

Lugares 
 Plaza Henri-Langlois o Place Henri-Langlois, espacio situado frente al centro comercial, en la llamada Plaza de Italia, en París, Francia.
 Langlois, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Curry, en el estado de Oregón, Estados Unidos.